Horny ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Horny (1824–1908), katholischer Kirchenhistoriker
 Franz Horny (1798–1824), deutscher Maler der Romantik
 Konrad Horny (1764–1807), deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher

horny ist:
 der englischsprachige Begriff für geil im Sinne von Sexueller Erregung

Siehe auch:
 Fred Wesley & the Horny Horns, US-amerikanische Band (Bläser-Team)
 Horný Zemplín, Tourismusregion in der Slowakei
 Horney